egale rietboorder
 geelbruine rietboorder
 gele duinrietboorder
 gestippelde rietboorder
 herfst-rietboorder
 smalvleugelrietboorder
 stippelrietboorder
 vale duinrietboorder
 witkraagrietboorder